23298 Loewenstein – asteroide della fascia principale
 Karl Loewenstein – filosofo e politologo tedesco
 Rudolph Maurice Loewenstein – psiconalista statunitense di origine polacca

Pagine correlate

Löwenstein (disambigua)